Antti Niemi kan avse:

*Antti Niemi (ingenjör) (1928–2009), finländsk ingenjör och teknisk forskare
Antti Niemi (fysiker) (född 1956), finländsk professor i teoretisk fysik
Antti Niemi (fotbollsmålvakt) (född 1972), finländsk fotbollsmålvakt
Antti Niemi (ishockey) (född 1983), finländsk ishockeymålvakt